Terratrèmol de Canterbury de 2010, del 4 de setembre del 2010
 Terratrèmol de Christchurch del febrer de 2011, del 22 de febrer del 2011
 Terratrèmol de Christchurch del juny de 2011, del 13 de juny del 2011